Fritzendorf ist der Name folgender Orte:

 Fritzendorf (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Fritzendorf, deutscher Name der Gemeinde Fryčovice, Tschechien
 Fritzendorf, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945:  Frączkowo, Siedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen